George Gaylord Simpson - Amerikaans paleontoloog
 George Simpson (atleet) - Amerikaans sprinter
 George Simpson (meteoroloog) - Brits meteoroloog
 George Simpson (wielrenner) - Amerikaans wielrenner